Bartolomeo Cesi (pittore) (1556-1629)
 Bartolomeo Cesi (cardinale) (1566-1621)